Hallier ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Hallier (1831–1904), deutscher Botaniker und Philosoph

 Heinz-Harald Hallier (* 1936), deutscher Marineoffizier
 Jean-Edern Hallier (1936–1997), französischer Schriftsteller
 Lori Hallier (* 1959), kanadische Schauspielerin